Hasenjagd steht für:
 die Jagd auf Hasen
 ein Kriegsverbrechen im Oktober 1942 in der Sowjetunion, siehe Légion des volontaires français contre le bolchévisme
 ein Kriegsverbrechen am 8. April 1945 in Celle, siehe Massaker von Celle
 ein Kriegsverbrechen im Jahr 1945 in und um Krems, siehe Massaker im Zuchthaus Stein#Die „Kremser Hasenjagd“
 ein Kriegsverbrechen im Jahr 1945 in und um Mauthausen, siehe Mühlviertler Hasenjagd
 Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen, österreichisches Filmdrama (1994) über die Mühlviertler Hasenjagd

Siehe auch:
 Eis am Stiel 4 – Hasenjagd, vierter Film in der israelischen Filmreihe Eis am Stiel (1982)